La terza gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2014 si è tenuta ad Yokohama, Giappone in data 17-18 maggio 2014.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2014
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2014

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Yokohama
Triathlon nel 2014